Ibrahimagic ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Ibrahimagic (* 1978), australisch-serbischer Basketballtrainer
 Tarik Ibrahimagic (* 2001), dänischer Fußballspieler